Charmoy (Aube)
Charmoy (Saône-et-Loire)
Charmoy (Yonne)
ook:
 gemeenten met de naam Charmois